Okręty US Navy o nazwie USS  "Parker", pochodzącej od Foxhalla A. Parkera:
 Pierwszy "Parker" (DD–48) był niszczycielem typu Aylwin, który wszedł do służby w 1913, brał udział w I wojnie światowej i został wycofany ze służby w 1922.
 Drugi "Parker" (DD–604) był niszczycielem typu Benson, który wszedł do służby w 1942, brał udział w II wojnie światowej i został wycofany ze służby w 1947.
Parker